Heinrich Amsinck ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Amsinck (Reeder) (1824–1883), deutscher Reeder und Politiker
 Heinrich Amsinck (Architekt) (1892–1968), deutscher Architekt und Polospieler